Мартынчук — фамилия:
 
 Мартынчук, Николай Моисеевич (1897—1963) — советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Мартынов